Quatre navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Oregon en référence au Territoire de l'Oregon puis à l'État de l'Oregon ;
 l', un brick acquis en 1841 dans le but d'intégrer l'expédition Wilkes ;
 l'USS Oregon aurait dû être un monitor de classe Kalamazoo mais sa construction est annulée ;
 l', un cuirassé de classe Indiana qui participe à la guerre hispano-américaine ;
 l', un sous-marin de la  lancé en 2019.

Voir aussi 
 
 

Oregon